Predicado (gramática) — termo da oração que afirme ou negue algo a respeito do sujeito
Lógica de predicados — conjunto de um ou mais termos que são atribuíveis a um outro termo 
Predicado (lógica matemática) — conceito fundamental em lógica de primeira-ordem

Desambiguação